US Open 1996 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 1996 (tennis, mannen)
 US Open 1996 (tennis, vrouwen)
 US Open 1996 (tennis, mannendubbel)
 US Open 1996 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 1996 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 1996 (golf) - een golftoernooi